Чемпионат России по конькобежному спорту в классическом многоборье 1992 года — первый чемпионат России после развала Советского Союза (если вести отсчёт с 1889 года, то это 30-й чемпионат России), который прошёл 21 — 22 февраля в Иркутске на стадионе «Труд». В первенстве приняли участие мужчины и женщины. Сильнейшие спортсмены не принимали участия в соревнованиях — с 9 по 20 февраля проходили XVI Зимние Олимпийские игры.

Первым чемпионом России после 1917 года стал Андрей Ермолин из Челябинска, призёрами — Олег Павлов (Екатеринбург) и Андрей Кривошеев (Уфа). У женщин первенствовала Ирина Абдуллина (Екатеринбург). Серебро завоевала еще одна екатеринбуржинка Татьяна Симушина, бронза досталась Светлане Коваль из Челябинска.

Расписание чемпионата

Результаты чемпионата

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты чемпионата России-1992 в классическом многоборье на сайте Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft 
 Результаты чемпионатов России на сайте «Общество нержавого конька»

1992 год в конькобежном спорте
Чемпионаты России в 1992 году
Спортивные соревнования в Иркутске
Февраль 1992 года
Чемпионаты России по конькобежному спорту
1992 год в Иркутской области